Guerra del tiempo puede referirse a:

 Guerra del tiempo, libro del escritor cubano Alejo Carpentier.
 La Guerra del Tiempo,  un conflicto producido dentro del universo ficticio de la serie británica de ciencia ficción Doctor Who.